Obszary ochrony ścisłej:
 Obszar ochrony ścisłej Nart – w Kampinoskim Parku Narodowym
 Obszar ochrony ścisłej Nart – w Roztoczańskim Parku Narodowym